Der ehemalige Rajon Ripky (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Er hatte eine Fläche von 2085 km² und eine Bevölkerung von etwa 28.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Ripky.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tschernihiw.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Tschernihiw. Er grenzte im Westen und Norden an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Homel, Rajon Lojeu und Rajon Brahin), im Osten an den Rajon Horodnja sowie im Süden an den Rajon Tschernihiw. Die Stadt Slawutytsch, welche ein Teil der Oblast Kiew ist, wurde als Enklave im Süden vom Rajon umschlossen.

Durch das Gebiet fließen der Dnepr sowie der Sosch als Grenzfluss sowie dessen Zuflüsse Byr (Вир), Nemylnja (Немильня), Borsdna (Борздна) und Wertetsch (Вертеч) sowie im Osten der Bilous (Білоус) und der Samhlaj (Замглай), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 160 Metern, der Norden und Süden sind stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 5 Siedlungsratsgemeinden und 27 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 5 Siedlungen städtischen Typs
 110 Dörfer
 3 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Ripky
Rajon Tschernihiw
Aufgelöst 2020